Хосе Ильдефонсо Химено-де-Лерма (; ,  — , ) — испанский композитор, музыковед, органист и музыкальный педагог. Сын и ученик Романа Химено.

В 1861—1886 гг. органист кафедрального собора Гаваны и профессор семинарии в этом городе. В 1886 г. вернулся в метрополию и занял пост органиста в мадридском соборе Сан-Исидро.

С 1892 г. профессор органа в Мадридской консерватории, в 1897—1901 гг. её директор.

Автор камерных сочинений, различной церковной музыки, в молодости написал также три сарсуэлы. Опубликовал книгу «Очерки духовной музыки: церковное пение и орган» (; 1895).

С 1883 г. академик Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо.

Ссылки 
 Страница Ильдефонсо Химено на сайте Королевской академии истории

Композиторы Испании
Органисты Испании
Музыкальные педагоги Испании
Академические музыканты Испании